El príncipe Segismundo de Prusia (15 de septiembre de 1864 - 18 de junio de 1866) fue el cuarto hijo del entonces príncipe heredero Federico de Prusia, y de Victoria, princesa real del Reino Unido, hija de la reina Victoria de Gran Bretaña e Irlanda y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Una vida corta
Nacido en Potsdam, era el cuarto hijo, pero tercer varón. La princesa heredera Victoria desarrolló una relación íntima con su hijo después de su nacimiento. Mientras que sus hijos mayores Guillermo II, Carlota y Enrique fueron puestos al cuidado de una nodriza después de nacer y fueron supervisados por su suegra, la reina Augusta, Vicky amamantó a su cuarto hijo ella misma. Era conocido como Sigi por su familia. Su madre lo encontró mucho más inteligente que sus tres hermanos mayores y creía que tendría un gran potencial cuando creciera.

Muerte prematura
El 4 de junio de 1866, el ejército real se va para unirse al frente austro-prusiano y se lleva consigo a los médicos del reino. Segismundo que entonces tenía veintiún meses, desarrolló trastornos alimentarios y del sueño. Su condición se deteriora hora a hora, y la princesa real que lo cuida decide hacer examinar al pequeño. Unos días después, se diagnostica una meningitis. Dado que la mayoría de los médicos estaban en guerra en ese momento, un médico sin experiencia se hizo cargo del tratamiento. Después de varias convulsiones, Segismundo murió dolorosamente el 18 de junio de 1866. 

Informado de la muerte de su hijo por su madre, la reina Augusta, el príncipe real se abstiene de acudir al funeral aun cuando el rey Guillermo I de Prusia permitió que Federico dejara su puesto para asistir, ya que no podía perdonarse a sí mismo por estar ausente en caso de un ataque, en una carta a su esposa le explica que su papel de soldado prima sobre las razones personales. Victoria comentó esto con las palabras: "En ti, por supuesto, el soldado está en la cima". Esto provoca fuertes tensiones dentro de la pareja heredera. 

El dolor y la desesperación de su madre fueron intensos por haberle sido imposible para ella aliviar el sufrimiento de su hijo o evitar su muerte, su recuerdo le atormentaría por el resto de su vida.

Fue enterrado primero en la Capilla de Segismundo de la Iglesia de la Paz de Potsdam, donde su hermano Waldemar, nacido después que él y que falleció también en la infancia en 1879, también sería enterrado. Después de la muerte de su padre en 1888 y la finalización del Mausoleo de este, los ataúdes fueron trasladados allí, en la Friedenskirche. Actualmente, descansan a la derecha en el ábside del mausoleo. El príncipe Segismundo fue el primer nieto de la Reina Victoria en morir, casi 115 años antes que la última, la Princesa Alicia de Albany, Condesa de Athlone, quien murió en 1981.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Fallecidos por meningitis
Niños fallecidos
Personas de Potsdam
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia